La palabra Aventino puede referirse a:

 Aventino, monte de la ciudad de Roma.
 Aventino, rey latino de Alba Longa, según la mitología romana.